Richie Rich – serial animowany emitowany w Stanach Zjednoczonych w bloku The Scooby-Doo Hour. Jest to produkcja ze studia Hanna-Barbera. Dawniej emitowany w Polsce z polskim dubbingiem w Cartoon Network oraz w wersji z lektorem w Polsacie. Wyprodukowano 62 odcinki w latach 1980-1984 w 4 sezonach.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Paweł Galia
W wersji polskiej udział wzięli:
 Jacek Wolszczak – Richie Rich
 Agnieszka Matynia – Gloria Kościński
 Cezary Kwieciński – Reggie van Dough junior
 Wojciech Szymański – Cadbury
 Andrzej Arciszewski – Pies Dollar
 Ryszard Olesiński
 Maciej Czapski
 Ryszard Nawrocki
 Mirosława Krajewska
 Janusz Wituch
i inni

 Lektor: Jacek Brzostyński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1980
Seriale telewizyjne zakończone w 1984